CPJ — англоязычная аббревиатура. Может означать:
 Committee to Protect Journalists («Комитет защиты журналистов»)
 Corpus Papyrorum Judaicarum («Корпус иудейских папирусов»).